Города Тувалу () — список наиболее крупных населённых пунктов Тувалу. По данным интернет-сайта World Gazeteer, в Тувалу есть 8 городов с численностью населения более 300 человек.

Список городов Тувалу

Примечания

Ссылки 

 
Тувалу
Списки:Тувалу